Андре́й Леони́дович Зо́рин (род. 16 марта 1956, Москва) — советский и российский филолог,  и , специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории, ,  (2001, диссертация «Русская литература последней трети XVIII — начала XIX вв. и становление государственной идеологии»), профессор Оксфордского университета (с 2004 года), РГГУ и РАНХиГС, возглавляет историческую программу МВШСЭН («Шанинки»).

Биография 
Сын писателя Л. Г. Зорина. Окончил филологический факультет МГУ (1978) и аспирантуру там же, кандидат филологических наук (1983, диссертация «Литературное направление как межнациональная общность (английский и русский сентиментализм)»).

С 1993 года доцент, с 2001 года профессор Российского государственного гуманитарного университета. В 1992 году стипендиат Русского исследовательского центра Гарвардского университета.

Приглашённый профессор университетов: Стэнфордского (1995, 2000), Мичиганского (1999), Гарвардского (1999, 2003), Нью-Йоркского (2001), Уэслианского (2004). К 2012 году преподавал в 19 вузах в четырёх странах.

В настоящее время также профессор кафедры гуманитарных дисциплин и академический директор программ Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). C 2011 года член учёного совета РАНХиГС. Возглавляет историческую программу МВШСЭН.

Участвовал в написании сценариев нескольких исторических фильмов. Член редколлегии журналов «Новое литературное обозрение», Slavic Review (США), Cahiers de Monde Russe (Франция). Член Академии русской современной словесности (1997) и постоянного жюри премии им. Е. Эткинда (с 2006).

Жена: Зорина Ирина Юрьевна (р. 1955).

Основные работы 
 Зорин А. Л. Глагол времен // Зорин А. Л., Зубков Н. Н., Немзер А. С. «Свой подвиг свершив»: о судьбе произведений Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского. М.: Книга, 1987. — 384 с. (в сер. «Судьбы книг»)
 Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. — М.: НЛО, 2001. — 416 с. — ISBN 5-86793-103-X (2-е изд. 2004)
 Зорин А. Л. Где сидит фазан…: очерки последних лет. — М.: НЛО, 2003. — 224 c. ISBN 5-86793-253-2
 Зорин А. Л. Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX вв. — М., НЛО, 2016. — 568 с. ISBN 978-5-4448-0528-2
 Зорин А. Л. Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения. — М., НЛО, 2020. — 248 с. ISBN 978-5-4448-1176-4

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте РАНХиГС
 Страница на сайте МВШСЭН
 Профиль на сайте факультета языков Оксфордского университета
 
 Выступления в проекте Публичные лекции «Полит.ру»
 Публикации на сайте «Полит.ру»
 Публикации на сайте «ПостНаука»
 Публикации на сайте «Arzamas»
 В 16 лет студент не должен выбирать специальность на всю жизнь (интервью сайту «Православие и мир»)
 Мы всегда находимся в зоне интерпретации исторического факта
 У истории нет правильной интерпретации. Что такое Public History? // syg.ma, 29.07.2015
 Как написать диссертацию // syg.ma, 08.01.2016
 До сих пор могу страницами рассказывать «Москву — Петушки» (интервью)
 «Толстой и свобода»: доклад Андрея Зорина на открытии семинара по интеллектуальной истории // syg.ma, 10.10.2017
 Культура фейка: учёный Андрей Зорин о том, как проверять факты и каким должно быть образование Интервью на сайте «Theory&Practice»
 Живов В. М. Двуглавый орел в диалоге с литературой

Историки литературы России
Сотрудники ИМЛИ
Педагоги ГИТИСа
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Толстоведы